Daimi kan være:
 Daimi (pigenavn) – et fornavn båret af bl.a.:
 Daimi Gentle – en dansk sangerinde og skuespillerinde
 Daimi Pernia – en cubansk atlet
 Daimi Ramirez Echevarria – en cubansk volleyballspiller
 Daimi (efternavn) – et efternavn båret af bl.a.:
 Teymur Daimi – en azerbaidjansk maler
 Aşık Daimi – en tyrkisk digter
 DAIMI – datalogisk institut ved Aarhus Universitet
 Daimi (film) – dansk kortfilm fra 2012 instrueret af Marie Grahtø Sørensen